Ilha do Coco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha do Côco (ö i Brasilien, Pará), 
 Ilha do Côco (ö i Brasilien, Rio de Janeiro),

Portugal 

 Ilha do Coco (ö i Portugal), Faro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar